

Patronymes 
Tchaplyguine (masculin ; ) ou Tchaplyguina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Sergueï Tchaplyguine (1869-1942), physicien russe ;
 Valeri Tchaplyguine (1952-), coureur cycliste soviétique.

Toponymes 
 Tchaplyguine, ville de l'oblast de Lipetsk, en Russie.

Patronyme russe